El término Proletarski (en ucraniano y ) puede referirse a:

Proletarski (Novoberezanskoye, Korenovsk, Krasnodar), localidad del municipio de Novoberezanski del raión de Korenovsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Proletarski (Proletárskoye, Korenovsk, Krasnodar), localidad del municipio Proletárskoye del raión de Korenovsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Proletarski (Kushchóvskaya, Krasnodar), localidad del raión de Kushchóvskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Proletarski (Mostovskói, Krasnodar), localidad del raión de Mostovskói del krai de Krasnodar, en Rusia.
Proletarski (Yeisk, Krasnodar), localidad del raión de Yeisk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Proletarski (Moscú), localidad del óblast de Moscú, en Rusia.
Proletarski (Nóvgorod), localidad del óblast de Nóvgorod, en Rusia.
Proletarski (Vladímir), localidad del óblast de Vladímir, en Rusia.
Proletarski (Vólogda), localidad del óblast de Vólogda, en Rusia.

Proletarsk (Пролета́рск en ruso es una localidad rusa del óblast de Rostov.

Proletarski (Lugansk), localidad del óblast de Lugansk, en Ucrania.

Para el equivalente en Bielorrusia, véase Praletarski (desambiguación) (en bielorruso: Пралетарскі).